Бреа́н (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Плене-Жюгон. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22015.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 370 км к западу от Парижа, в 75 км северо-западнее Ренна, в 19 км к юго-востоку от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 624 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 858 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 650 были экономически активными, 208 — неактивными (показатель активности — 75,8 %, в 1999 году было 73,3 %). Из 650 активных работали 627 человек (326 мужчин и 301 женщина), безработных было 23 (9 мужчин и 14 женщин). Среди 208 неактивных 63 человека были учениками или студентами, 100 — пенсионерами, 45 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Лоне (XIV век)
 Церковь Нотр-Дам в нео-готическом стиле. Построена в 1890 году на месте старой церкви Св. Петра 1124 года
 Часовня Сен-Мало (XVI век)
 Усадьба Кэмби (XVI век)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор